Трофей Терези Еррери () — щорічний товариський турнір з футболу, що проводиться з 1946 року в іспанському місті Ла-Корунья. Є одним з найстаріших професійних футбольних турнірів в Іспанії та одним з найпрестижніших товариських турнірів Іспанії через високий рівень клубів, що беруть в ньому участь. Матчі турніру проходять на стадіоні «Ріасор» в другій половині серпня, а постійними господарями змагання є «Депортіво».

Список чемпіонів

Переможці

Посилання 

 Статистика турніру на rsssf.com 

Міжнародні клубні футбольні змагання у Європі
Міжнародні футбольні змагання в Іспанії
Товариські футбольні змагання